Resultats del Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1 de la temporada 1992, disputat al circuit Autòdrom Hermanos Rodríguez de Ciutat de Mèxic el 22 de març del 1992.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 16. 346

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 17. 711 (a la volta 60)

Referències 
 

1992
Mèxic